Дідовець Сергій Разумович — український науковець і ветеринар.
 Дідовець Юрій Вікторович  — громадський діяч, юрист.